Skelby Sogn henviser til flere artikler:
 Skelby Sogn (Næstved Kommune) – et sogn i Næstved Kommune (tidligere Suså Kommune) og i Næstved Provsti
 Skelby Sogn (Guldborgsund Kommune) – et sogn i Guldborgsund Kommune (tidligere Sydfalster Kommune) og i Falster Provsti (tidligere Falster Østre Provsti)